Navi – mezzi di trasporto
 Navi – duo musicale bielorusso
 Navi – villaggio dell'Estonia
 Navi – personaggio di The Legend of Zelda
 Na'vi – specie immaginaria del film Avatar
 Ivan Navi – cantante ucraino
 Ponte Navi – ponte di Verona
 218998 Navi – asteroide della fascia principal